Baphomet est une divinité mystérieuse dont il semblerait qu'elle ait fait l'objet d'un culte de la part des Chevaliers de l'Ordre des Templiers.
 Baphomet est un groupe de death metal américain.
 Les Chevaliers de Baphomet est une série de jeux d'aventures créés par Revolution Software.
 L'Empire du Baphomet est un roman de Pierre Barbet.